Jakobsdóttir ist ein isländischer Personenname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Tochter des Jakob. Die männliche Entsprechung ist Jakobsson (Sohn des Jakob).

Namensträgerinnen 
 Hulda Jakobsdóttir (1911–1998), isländische Politikerin
 Ingibjörg Jakobsdóttir (* 1990), isländische Basketballspielerin
 Jakobína Jakobsdóttir (* 1932), isländische Skirennläuferin
 Katrín Jakobsdóttir (* 1976), isländische Politikerin
 Svava Jakobsdóttir (1930–2004), isländische Schriftstellerin und Politikerin

Isländischer Personenname
Patronym